Аягуз:

 Аягуз — река в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Аягуз — прежнее название города Аягоз в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Аягуз — аэропорт города Аягуз в Казахстане.

См. также 
 Аягоз (станция)